Feria – comune spagnolo
 Feria – giorno liturgico non occupato da altre celebrazioni
 Feria – festa estiva delle città spagnole
 Feria – serie televisiva spagnola del 2021

Pagine correlate 
Ferie (disambigua)